Stop har flera betydelser:

Stop (mått) – ett gammalt rymdmått
Stop (Spice Girls-låt) – en sång av Spice Girls från 1998
Stop (låt av Omar Naber) – en låt framförd av den slovenska sångaren Omar Naber 2005
Stop (Sibel Redzep-låt) – från Melodifestivalen 2010
 Stop – vägmärke, se stoppskylt